Forche oder Forché ist der Familienname folgender Personen:

 Carolyn Forché (* 1950), US-amerikanische Dichterin, Herausgeberin, Übersetzerin und Menschenrechtsaktivistin
 Hartmut H. Forche (* 1945), deutscher Regisseur, Autor, Übersetzer, Schauspieler und Synchronsprecher

Siehe auch:
 Waldkiefer (Pinus sylvestris), auch Gemeine Kiefer, Rotföhre, Weißkiefer oder Forche